Holon o Jolón es una ciudad en la franja costera central al sur de Tel Aviv, Israel. 

Holón también puede referirse a: 

 Holon (álbum de Nik Bärtsch), 2008 
 Holon (álbum de Equinox), 1998 
Holón (filosofía), algo que es simultáneamente un todo y una parte
Holón (física), una cuasipartícula en la que los electrones se pueden dividir durante el proceso de separación de carga de espín
 Holón (escultura), una escultura de Donald Wilson en Portland, Oregon

Véase también 

 Holo (desambiguación) 
 Holonómico (desambiguación) 
 Holonomía, un concepto en geometría diferencial. 
 Holonimia, la relación entre un término que denota el todo y un término que denota una parte del todo 

Filosofía